Henry Stradling ist der Name folgender Personen:

* Henry Stradling (Adliger) (1423–1476), englischer Adliger
 Henry Stradling (Marineoffizier) († 1649?), englischer Marineoffizier

Siehe auch: 
 Harry Stradling